Landsfodboldturneringen (1923/1924) był 12. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Tytułu nie obroniła drużyna Boldklubben Frem. Nowym mistrzem Danii został zespół Boldklubben 1903.

Mistrzostwa prowincji

1. runda 
 Viking Rønne 0 - 1 B 1901 Nykøbing

2. runda 
 B 1901 Nykøbing 6 – 2 Holbæk IF
 Boldklubben 1913 7 – 1 Viborg FF

Finał prowincji 
 B 1901 Nykøbing 1 - 3 Boldklubben 1913

Mistrzostwa Kopenhagi

Tabela końcowa

Finał mistrzostw

1. mecz 
 Boldklubben 1903 1 - 1 Boldklubben 1913

2. mecz 
 Boldklubben 1903 1 - 1 Boldklubben 1913

3. mecz 
 Boldklubben 1903 5 - 0 Boldklubben 1913

Zobacz też 
 Landsfodboldturneringen

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii